Conjunção - em morfologia
Ou ainda:
Conjunção (astronomia)
Conjunção lógica

Desambiguação